Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Krimiserie Im Namen des Gesetzes, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung, welche auf dem Free-TV-Sender RTL Television erfolgte. Die Fernsehserie umfasst 16 Staffeln mit 193 Episoden.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Staffel 11

Staffel 12

Staffel 13

Staffel 14

Staffel 15

Staffel 16

Anmerkungen

Weblinks 
 

Episodenliste